Сеидов, Самед Исмаил оглы (, ) — азербайджанский политический деятель, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель комитета по международным и межпарламентским отношениям, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан, Азербайджан-Саудовская Аравия, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ректор Азербайджанского университета языков (2000—2015), доктор психологических наук, профессор.

Биография 
Самед Сеидов родился 18 января 1964 года в Баку. В 1981—1986 годах получил образование на факультете психологии Ленинградского государственного университета.

С 1986 года работал лаборантом, старшим лаборантом, преподавателем, старшим преподавателем, проректором по учебной части Азербайджанского педагогического института иностранных языков.  В 1995 году Самед Сеидов защитил докторскую диссертацию и получил учёную степень доктора психологических наук, а позже учёное звание профессора.

В 2000 году Самед Сеидов был назначен ректором Азербайджанского университета языков. В ноябре 2015 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был освобождён от должности ректора.

В 2000 году был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Владеет русским, английским и французским языками.

Семья 
Женат. Двое детей — сын и дочь. Сын Урхан Сеидов является докторантом Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

Ордена, награды, премии 

 Орден Почетного легиона третьей степени  (2011) 
 Медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджана»  (2018)
 Медаль «100-летие АДР»  (2019)

См.также 
 Национальное собрание Азербайджана

Примечания 

Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Ректоры вузов Азербайджана